Илия Тучевич (; 18 октября 1995 года,СФРЮ) — черногорский футболист, защитник.

Карьера 

Воспитанник черногорской команды «Грбаль». Два сезона защитник выступал за один из сильнейших клубов страны «Будучност». В августе 2019 года Тучевич перебрался в Россию, где он подписал контракт с выступающим в ФНЛ «Армавиром». 9 сентября черногорец дебютировал за коллектив в игре против «Нижнего Новгорода». В ней он на 64-й минуте вышел на замену вместо Дениса Кутина. 5 октября защитник открыл счет своим голам в лиге в поединке против ивановского «Текстильщика».

Вызывался в ряды юношеской и молодежной сборной Черногории.

Достижения 

  Вице-чемпион Черногории (2): 2017/2018, 2018/19.
  Обладатель Кубок Черногории (1): 2018/2019.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте «Sports.ru»

Футболисты Черногории
Игроки ФК «Грбаль»
Игроки ФК «Будучност» Подгорица
Игроки ФК «Армавир» Россия
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Искра» Даниловград